Draxeni, Drăxeni:
 Draxeni, Vaslui

Drăxeni 
 Drăxeni, Vaslui

Vezi și 
 Drăcșani
 Dracșani
 Drăcșenei

Toponime românești